JF peut faire référence à :
 J.-F. : initiales du prénom composé Jean-François ;
 JF-17 Thunder, un avion à réaction de combat chinois ;
 Jetairfly, une compagnie aérienne belge ;
 Janssen-Fritsen, un équipementier de gymnastique néerlandais.